Черноголовый щегол, или обыкновенный щегол () — певчая птица семейства вьюрковых отряда воробьинобразных.

Внешний вид 
Длина тела около 12 см; вес 20 г. Эту птицу природа одарила ярким оперением. Передняя часть головы ярко-красного цвета, темя и затылок чёрные, щёки белые, крылья желтоватые, с чёрными и белыми крапинками по заднему краю. Хвост чёрный с белыми пятнами на конце, грудь и брюшко с красновато-буроватым оттенком, надхвостье белое. Клюв красновато-беловатого цвета с чёрным концом, у основания которого, по обеим сторонам чёрные усики. Лапки желтовато-бурые. Самки внешне почти не отличаются от самца, они также нарядны и красивы. Одним из отличий является ширина красной полоски под основанием клюва. У самцов её ширина составляет 8—10 мм, у самок — 4—6 мм.

Распространение 
Распространена в Европе, Северной Африке, Передней Азии и Западной Сибири и Восточной Сибири.

Образ жизни 
Населяют вырубки, сады и лиственные рощи, чередующиеся с открытыми местами. С ранней весны в кочующих стайках наступает оживление. В апреле они разбиваются на пары и, в зависимости от места обитания, выискивают и облюбовывают гнездовые участки. В больших садах и рощах можно наблюдать, как щеглы, перелетая с места на место, издают характерные громкие звуки. Песня — звонкие трели (свыше 20 вариантов). Поедают насекомых, семена трав (конский щавель, репейник, чертополох и др.). За летний период щеглы собираются в небольшие стайки. Осенью эти стайки постепенно передвигаются к югу, но многие из них остаются зимовать. На следующий год, с наступлением тёплых весенних дней, щеглы возвращаются.

Размножение 

В конце мая щеглы искусно строят гнёзда в основном в кронах деревьев из различных мелких, тоненьких корешков растений, мха и лишайника, которые скрепляют паутиной. Внутри гнездо устилают пухом, шерстью и мелкими перьями. Гнездо имеет форму полушарообразной чашечки. Самка откладывает 4—5 голубовато-зеленовато-белых яиц (скорлупа на тупом конце яйца имеет красные пятнышки) и насиживает их 12—14 суток. Появившиеся на свет птенцы находятся в гнезде 10—15 дней и выкармливаются различными мелкими личинками насекомых и тлей. Покидая гнездо, первое время они не отлетают далеко от него. Родители продолжают их подкармливать ещё в течение 6—10 дней.

Содержание 
Весёлая, подвижная, ловкая в движении птица. В условиях вольерного и клеточного содержания скоро осваиваются и быстро привыкают. Даже в неволе любят много петь. При хорошем содержании, правильном уходе и кормлении поют круглый год и живут до 15—20 лет.

Щеглы гораздо лучше, чем другие вьюрковые птицы, скрещиваются с домашними канарейками. Как правило, для скрещивания подбирают щеглов-самцов. Полученные гибриды не отличаются плодовитостью, но обладают хорошими вокальными данными.

В искусстве 
Изображение щегла имеет большое значение в христианской живописи. Орнитолог Герберт Фридман посвятил этой символике монографию «The Symbolic Goldfinch: Its History and Significance in European Devotional Art» (1946).

Щегла часто рисуют в руках Младенца Христа в сценах с Мадонной, так как, по Исидору Севильскому, эта птица ассоциируется со Страстями Христовыми. Согласно легенде, небольшая, тогда ещё не красноголовая птичка (щегол или малиновка), пролетела над Христом, когда он во время своего Крестного пути взвалил на плечи крест, и сорвала шип с его короны. Капля крови Христа упала на перья птички, и красное пятно осталось у обеих разновидностей птиц навсегда. Эта легенда, а также любовь щеглов клевать растения с шипами, связали птицу со Страстями Христовыми в искусстве эпохи Возрождения. В «Мадонне со щеглом» Рафаэль изобразил Иоанна Крестителя, который показывает Иисусу зяблика в знак его будущего Распятия. Фридман пишет, что помимо Мадонн с Младенцем щегла писали в таких композициях, как Рождество, Поклонение пастухов или волхвов, Отдых на пути в Египет, а также Мистические обручения, Коронование св. Екатерины. Щеглов (иногда попугаев) отождествляли с безгрешными птицами, упомянутыми в античных источниках и средневековых бестиариях, как загадочные charadrius, которые обладали чудесным даром исцелять, что вело к появлению их в религиозной живописи.

В более широком смысле щегол символизировал человеческую душу; эта ассоциация ведет свою историю с античных языческих времен и позже была адаптирована христианством. Часто его изображали в портретах детей.

Птица ассоциируется также со Святым Иеронимом, поскольку в «Золотой легенде» чистота и медитации святого привели к тому, что он был запятнан кровью Христовой.

В итальянском ренессансном искусстве может символизировать любовь и добродетель; предполагалось, что у них есть сверхъестественные пророческие силы. Он символ фертильности и защиты от болезней. Считалось, что с помощью чертополоха можно было лечить чуму, что символически передало это качество щеглу, который стал талисманом от заражения чумой.

Это также символ выносливости, плодовитости и настойчивости. Поскольку он символизирует Страсти Христовы, европейский щегол считается птицей-«спасителем» и может изображаться с обычной комнатной мухой (которая олицетворяет грех и болезнь). В североевропейских натюрмортах XVII века он тогда символизирует борьбе со злом. В натюрмортах vanitas он является символом Воскресения.

Роман «Щегол» посвящен картине «Щегол».

Примечания

Литература 
 Животные в доме: Энциклопедия/ Ред. коллегия: В. Г. Гребцова, М. Г. Таршис, Г. И. Фоменко. — М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1994. — 304 с. — ISBN 5-85270-118-1
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Черноголовый щегол

Щеглы
Птицы Евразии
Птицы Африки
Фауна Северной Африки
Животные, описанные в 1758 году